Серге́й Бондаре́нко:
 Бондаренко, Сергей Кириллович (1936—2014) — советский и российский легкоатлет-ходок, тренер.
 Бондаренко, Сергей Николаевич (род. 1948) — советский футболист.
 Бондаренко, Сергей Юрьевич (род. 1955) — советский и российский футболист.
 Бондаренко, Сергей (род. 1971) — советский и киргизский футболист.